Le Vice-président du Liberia occupe le deuxième poste du pouvoir exécutif du Liberia. La vice-présidente actuelle est Jewel Taylor, entrée en fonctions le .

Politique au Liberia
Liberia